Die 36. Weltmeisterschaften im Gerätturnen fanden vom 20. bis zum 24. November 2002 in Debrecen (Ungarn) statt. Es wurden lediglich die Gerätefinals ausgetragen, ein Mehrkampf fand nicht statt.

Teilnehmer 
Insgesamt nahmen 286 Sportler aus 52 Ländern an der 36. Turn-Weltmeisterschaften teil.

Ergebnisse

Männer

Boden

Reck

Barren

Pauschenpferd

Ringe

Sprung

Frauen

Balken

Boden

Stufenbarren

Sprung

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei romgym.ro

Turn-Weltmeisterschaften
Sportveranstaltung 2002
Sportveranstaltung in Debrecen
Turnen (Ungarn)